est la formule brute de plusieurs isomères.

 5-aminopentan-1-ol, numéro CAS 
 neurine, numéro CAS 

Formule brute